Валериан Лашкевич:
 Лашкевич, Валериан Валерианович (1876—1948) — адвокат и общественный деятель, член IV Государственной думы от Харьковской губернии.
 Лашкевич, Валериан Григорьевич (1835—1888) — русский клиницист.